El término bastidor puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un bastidor o soporte pictórico; marco generalmente de madera que soporta una pieza de tela pintada;
 a un bastidor que soporta una maquinaria, un automóvil, una bicicleta o una motocicleta, entre otros;
 a un bastidor, la estructura resistente que soporta los diversos elementos constitutivos de una máquina de ensayos o de un instrumento de medición, por ejemplo una máquina universal; 
 a un bastidor o rack; armazón o armario en metal para soportar equipos electrónicos de informática.

Enlaces externos